Gland může být:

 obec ve Francii
 Gland (Aisne) – obec v Hauts-de-France
 Gland (Yonne) – obec v Burgundsku-Franche-Comté

 řeka ve Francii
 Gland (Oise) – přítok Oise
 Gland (Rhone) – přítok Rhony
 Gland (Doubs) – přítok Doubs

 město ve Švýcarsku
 Gland (Švýcarsko) – město ve Vaudu